Y Garn är ett berg i Storbritannien.   Det ligger i kommunen Gwynedd och riksdelen Wales, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Toppen på Y Garn är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Y Garn är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Y Garn. Runt Y Garn är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dolgellau,  km sydost om Y Garn. I omgivningarna runt Y Garn växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Wales
Berg i Storbritannien 500 meter över havet eller högre